przestrzeń Urysohna – przestrzeń topologiczna,
 przestrzeń Urysohna – przestrzeń metryczna (tzw. uniwersalna).